Аянна:

 Аянна — первая буква сингальского алфавита.
 Аянна, Шарлотта (род. 1976) — американская актриса пуэрто-риканского происхождения.